Jméno Nová Dědina nese více sídel:
 Nová Dědina (okres Kroměříž) – obec v okrese Kroměříž
 Nová Dědina (Uničov) – část města Uničov v okrese Olomouc
 Nová Dědina (Konice) – část města Konice v okrese Prostějov
Podobný název

 Nová Dedina – obec na Slovensku v okrese Levice.
Název Nová dědina nesly tyto obce:

 Nový Hrozenkov